ТЭЦ-17 — термин, который может означать:

 Выборгская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль в Санкт-Петербурге
 Ступинская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль в городе Ступино Московской области